En Pologne, Pawłów peut désigner :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Pawłów, village de la gmina de Nowe Skalmierzyce
 Pawłów, village de la gmina de Sośnie

dans la voïvodie de Łódź
 Pawłów, village de Łódź

dans la voïvodie de Lublin
 Pawłów, village du powiat de Chełm
 Pawłów, village du powiat de Lublin

dans la voïvodie de Mazovie
 Pawłów, village du powiat de Szydłowiec
 Pawłów, village du powiat de Wołomin

dans la voïvodie d'Opole
 Pawłów, village  d'Opole

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Pawłów, village de Petite-Pologne

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 gmina de Pawłów, dans le powiat de Starachowice
 Pawłów, village du powiat de Starachowice et chef-lieu de cette gmina
 Pawłów, village du powiat de Busko-Zdrój
 Pawłów, village du powiat de Sandomierz

dans la voïvodie de Silésie
 Pawłów, village de Silésie